Musée Marc-Chagall peut faire référence :
 au musée Marc-Chagall de Nice (France) ou musée national du message biblique Marc-Chagall ;
 le musée Marc-Chagall de Vitebsk (Biélorussie).